Фабио Гробарт (), известный также, как Антонио Бланк (настоящие имя и фамилия — Абрам (Авраам) Симёвич (Симхович); 30 августа 1905 Белосток, Гродненская губерния, Российская империя — октябрь 1994) — кубинский политик, революционер, общественный и профсоюзный деятель, . Один из основателей Коммунистической партии Кубы. Герой Труда Республики Куба (1985).

Биография 
Родился в еврейской семье в Польше. В 1922 году вступил в Польский коммунистический союз молодежи. Подвергся преследованиям властей. В 1924 году, спасаясь от тюремного заключения, эмигрировал на Кубу. Некоторое время владел швейной мастерской в Гаване.

В 1925 году по заданию Коминтерна с группой товарищей участвовал в создании Коммунистической партии Кубы. Являлся главным идеологом партии и наставником Фиделя Кастро, которого в 1948 году лично привлёк к революционной деятельности.

Преследовался властями Кубы, сидел в тюрьме. В 1932 году был изгнан с Кубы. В 1937 году вернулся на остров.

С 1925 по 1959 год Гробарт занимался профсоюзной деятельностью. Был представителем Кубы во Всемирной федерации профсоюзов (ВФП). Под вымышленными именами с различными целями совершил многочисленные поездки по странам восточной Европы.

Считают, что Гробарт сыграл ведующую роль в Кубинской революции 1959 года и в событиях, которые предшествовали ей, являлся серым кардиналом кубинского коммунистического правительства. После революции 1959 года, которая привела к власти Фиделя Кастро, Гробарт состоял в ЦК партии и являлся депутатом Национальной ассамблеи народной власти Кубы.

В 1960-х годах работал редактором влиятельного журнала «Cuba Socialista».  Компартии Кубы. Считался одним из главных лидеров идеологического руководства революционной Кубы.

Был членом Центрального комитета Компартии Кубы с 1965 до 1991 года.

Награды 
 Герой Труда Республики Куба (1985)
 Орден «Хосе Марти» (1980)
 Национальный орден «Плайя-Хирон»
 Орден Октябрьской Революции (29.08.1975)
 Орден Дружбы народов (29.08.1985)

Примечания

Ссылки 
 Fabio Grobart, uno de aquellos fundadores
 Fabio Grobart, Veteran Cuban Communist, 89

Члены Коммунистической партии Кубы
Марксисты
Революционеры Кубы
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы
Профсоюзные деятели Кубы
Герои Труда Кубы